Магази́н игру́шек:
 Магазин игрушек — магазин, торгующий игрушками;
 Магазин игрушек — российский журнал, освещавший индустрию компьютерных игр.